Velika nagrada Španije 1998 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 10. maja 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,262
|
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,996
| +0,734
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:21,785
| +1,523
|-
! 4
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:21,894
| +1,632
|-
! 5
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:21,965
| +1,703
|-
! 6
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:22,350
| +2,088
|-
! 7
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:22,794
| +2,532
|-
! 8
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:22,835
| +2,573
|-
! 9
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:22,860
| +2,598
|-
! 10
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:22,885
| +2,623
|-
! 11
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:22,927
| +2,665
|-
! 12
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:22,963
| +2,701
|-
! 13
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:23,197
| +2,935
|-
! 14
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:23,327
| +3,065
|-
! 15
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:23,704
| +3,442
|-
! 16
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:23,748
| +3,486
|-
! 17
| 17
|  Mika Salo 
| Arrows
| 1:23,887
| +3,625
|-
! 18
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:24,112
| +3,850
|-
! 19
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:24,265
| +4,003
|-
! 20
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:24,538
| +4,276
|-
! 21
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:24,722
| +4,460
|-
! DNQ
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:25,946
| +5,684
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 65
| 1:33:37,621
| 1
| 10
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 65
| + 9,439 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 65
| + 47,095 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 65
| + 1:02,538
| 5
| 3
|-
! 5
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 64
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 64
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 64
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 63
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 9
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 63
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 10
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 63
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 63
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 12
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 63
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 13
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 63
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 14
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 63
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 15
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 63
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 16
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 60
| +5 krogov
| 12
|  
|-
! Ods
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 46
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 28
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 28
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 21
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 20
| Motor
| 15
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998